RDR peut désigner :
 Rassemblement démocratique révolutionnaire, ancien parti politique de gauche français ;
 Rassemblement des républicains, parti politique de Côte d'Ivoire ;
 Rassemblement démocratique pour la République, parti politique de la République démocratique du Congo ;
 Réduction des risques ;
 Red Dead Revolver, un jeu vidéo sorti en 2004 ;
 Red Dead Redemption, un jeu vidéo sorti en 2010 ;
 RDR, convention entre certains assureurs automobile Belges. L’appellation RDR est une abréviation faite à la manière d'un mot-valise du français "Règlement Direct" et du néerlandais "Directe Regeling".

Notes et références